Кайдзука — город в Японии, в префектуре Осака.
 Кайдзука — название пос. Соловьёвка Сахалинской области до 1947 года.